Polichinelo – antiga personagem cômica de teatro, uma versão napolitana do Arlequim
Polichinelo (exercício)
Polichinelo (Marvel Comics)

Desambiguação